Briga puede referirse a:

 Briga, raíz que aparece en muchos topónimos de origen celta.
 Briga Alta,  localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.
 Briga Novarese, localidad y comune italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte.